Рублёвка — географическое название.

В Подмосковье 
 Рублёвка — неофициальное название местности около Москвы, изобилующей роскошными дачами, ставшее для одних символом роскоши и успеха, а для других символом тщеславия и нетрудовых доходов.
 Рублёвка — неофициальное название Рублёвского шоссе в Западном административном округе Москвы

Населённые пункты

Казахстан 
 Рублёвка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Рублёвка — село в Зейском районе Амурской области.
 Рублёвка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Рублёвка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Рублёвка — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Рублёвка — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Рублёвка — село в Чигиринском районе Черкасской области.

См. также 
 Большая Рублёвка — село, Полтавская область.
 Малая Рублевка — село, Полтавская область.

Прочее 
 Рублёвка Live — российский телевизионный сериал 2005 года.
 Рублёвка (ФК) — футбольный клуб.

Примечания